Борисенки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Борисенки — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Борисенки — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Борисенки — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Борисенки — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Борисенки — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Борисенки — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Борисенки — бывшая деревня в Смоленском районе Смоленской области.